Godwin Obasogie (1954-), un athlète nigérian, spécialiste du 110 mètres haies ;
 Nekpen Obasogie, une écrivaine nigérian basée au Canada.